Lishan Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lishan Zhen (köping i Kina), Zhejiang, 
 Lishan (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar